A Final da Copa América de 1999 foi a decisão da 39ª Copa América. Foi realizada em 18 de julho de 1999, pela primeira vez em Assunção. Esta foi a quinta final do Brasil e também do Uruguai. Óscar Ruiz foi o árbitro do jogo final. Ele apitou mais um jogo em uma das fases anteriores do torneio, aonde o Paraguai venceu o Peru por 1 a 0.

O Brasil sagrou-se campeão após vencer o rival por 3 a 0, com gols de Rivaldo e Ronaldo, conquistando assim o seu sexto título da competição.

Detalhes da partida

Premiação

Ligações externas 
Copa América 1999; rsssf.com 
Copa America 1999 Final; Ogol

1999
Copa América de 1999
Partidas da Seleção Brasileira de Futebol
Partidas da Seleção Uruguaia de Futebol
Futebol de 1999 no Brasil